buławka (clava) – część czułków niektórych owadów
 buławka (Clavariadelphus) – rodzaj grzybów